14 se poate referi la:

 anul 14
 anul 14 î.Hr.
 14 (număr), numărul natural aflat între 13 și 15